Гней Домиций Корбулон (Corbulo) е име на:

 Гней Домиций Корбулон, претор, номиниран за суфектконсул; съпруг на Вистилия, баща на генерал Корбулон и Цезония, четвъртата жена на Калигула
 Гней Домиций Корбулон, римски военачалник, суфектконсул 39 г.; баща на Домиция Лонгина, съпруга на император Домициан
 Канал на Корбулон (Fossa Corbulonis), римски канал, посторен 47 г., в дн. Нидерландия